Neukirchen kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Nový Kostel, ort, Karlovy Vary,

Tyskland 

 Neukirchen-Balbini – kommunm Bayern, Oberpfalz, 
 Neukirchen, Malente – ort,  Malente, Schleswig-Holstein, 
 Neukirchen (Altmark) – ort, Altmärkische Wische, Sachsen-Anhalt, 
 Neukirchen/Pleiße – kommun i Sachsen 
 Neukirchen/Erzgeb. – kommun i Sachsen, 
 Neukirchen beim Heiligen Blut, kommun, Bayern, Oberpfalz, 
 Neukirchen, Nordfriesland, kommun, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, 
 Neukirchen, Ostholstein, kommun, Ostholstein, Schleswig-Holstein 
 Neukirchen, Bayern, kommun, Bayern, Niederbayern, 
 Neukirchen, Hessen, kommun, Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Neukirchen vorm Wald – kommun i Landkreis Passau, Bayern, 
 Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg – kommun i Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern,

Österrike 

 Neukirchen an der Vöckla – kommun i Oberösterreich, Politischer Bezirk Vöcklabruck, 
 Neukirchen am Großvenediger – kommun i Salzburg, Politischer Bezirk Zell am See,